Centro Cultural Brasileiro, instituição responsável pela projeção internacional do Brasil nos domínios da cultura e cooperação
Centro Cultural de Belém, centro cultural localizado na praça do Império, freguesia de Belém, na cidade e Distrito de Lisboa, em Portugal
Centro de Convenções da Bahia, equipamento público localizado em Salvador, capital do estado brasileira da Bahia
China Construction Bank, segundo maior banco da República Popular da China
Companhia Cervejaria Brahma, cervejaria brasileira fundada em 1888
Companhia Cerâmica Brasileira, primeira indústria a produzir no Brasil a porcelana para revestimento de paredes, pisos e materiais eletrocerâmicos
Companhia Cinematográfica Brasileira, empresa brasileira fundada por Francisco Serrador em 1911
Congregação Cristã no Brasil, primeira igreja cristã a instalar-se em território nacional brasileiro sob a classificação sociológica pentecostal

Desambiguações de siglas